Чóрна рáда — термін на означення козацької ради, в якій, крім старшини, брало участь велике число рядових козаків.

Слово «чорна» виводиться від «чернь» — термін, що ним старшина окреслювала рядових козаків, а також нижчі стани суспільства.

Інші значення
 Чорна рада — найвідоміша Чорна рада, яка відбулася 17 — 18 червня 1663 року біля Ніжина.
 «Чорна рада» — український мінісеріал 2000 року.
 «Чорна рада» — перший українськомовний історичний роман, написаний та виданий Пантелеймоном Кулішем 1857 року.

Посилання 
 Чорна рада // 
 
 
Козацька доба